

Geografia 
 Château-la-Vallière – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Saint-Gervais-en-Vallière – comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Vallière – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Louis César de La Baume Le Blanc de La Vallière – duca de Vaujours e ultimo duca di La Vallière
 Louise de La Vallière – prima delle grandi favorite di Luigi XIV
 Jean Vallière – agostiniano francese bruciato sul rogo per eresia antitrinitaria

Altro 
 Duca di La Vallière – titolo nobiliare francese creato nel 1667 da Luigi XIV